Plaatsen
Henderson (Australië), een plaats in West-Australië
Henderson (Buenos Aires), hoofdplaats van partido Hipólito Yrigoyen in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Henderson (eiland), een Pitcairnees eiland
Henderson (Illinois)
Henderson (Iowa)
Henderson (Kentucky), een stad in de Verenigde Staten
Henderson (Louisiana)
Henderson (Maryland)
Henderson (Minnesota)
Henderson (Nebraska)
Henderson (Nevada), een stad in de Verenigde Staten
Henderson (New York), een plaats in de Verenigde Staten
Henderson (North Carolina), een plaats in de Verenigde Staten
Henderson (Tennessee)
Henderson (Texas)
Henderson (West Virginia)
Henderson Field, een vliegveld op de Salomonseilanden

Andere
Henderson (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk

Personen
Arthur Henderson (1863-1935), Brits politicus
Billy Henderson (1939-2007), Amerikaans zanger
Dave Henderson, Amerikaans honkballer
Dean Henderson (1997), Brits voetballer
Douglas Mackay Henderson (1927-2007), Brits botanicus
Gerald Henderson (1956), Amerikaans basketballer
Greg Henderson (1976), Nieuw-Zeelands wielrenner
Hamish Henderson (1919-2002), Brits schrijver
Jordan Henderson (1990), Brits voetballer
Lawrence Joseph Henderson (1878-1942), Amerikaans wetenschapper
Scott Henderson (1954), Amerikaans musicus
Virginia Henderson (1897-1996), Amerikaans verpleegkundige